O07 steht für:
 O07, ICD-10-Code für eine misslungene Aborteinleitung, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10#O00-O08
 O07, FAA-Code für den Westheimer Air Park, ein Privatflugplatz in Fort Bend County, Texas, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 007 (Begriffsklärung)

O07